Bei den ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2005 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 3. bis zum 6. November auf dem Campus der Ohio State University in Columbus. Als Sieger ging der Deutsche Benjamin Kohllöffel von der University of California, Los Angeles hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptfeld auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
  auf itatennis.com (englisch, pdf)

College-Tennis-Saison 2005/06
Tennisturnier 2005
Tennisturnier in Columbus (Ohio)
2005 Herreneinzel
Herrentennisturnier